Itapiranguensi – abitanti di Itapiranga (Amazonas)
Itapiranguensi – abitanti di Itapiranga (Santa Catarina)